Kahala (Koigi)
 Kahala (Kuusalu)
 Kahala (Türi)